Lofoi peut être :

 Lofoyi ou Lofoï, rivière du Haut-Katanga en République démocratique du Congo, affluent de la Lufira ;
 Lofoyi ou Lofoï, rivière de la Tshuapa en République démocratique du Congo, affluent de la Tshwapa ;
Lofoyi ou Lofoi, village du territoire de Bokungu dans la Tshuapa en République démocratique du Congo ;
 Lofoi, village de la Macédoine-Occidentale en Grèce.